L54 peut faire référence à :
 Érythèmes au cours de maladies classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS Cotswold (L54), un destroyer de la Royal Navy ;
 HMS L54, un sous-marin de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres